

Patronyme 

 Armand-François-Marie de Charbonnel (1802-1891), homme d'église d'origine française, deuxième évêque catholique de Toronto ;
 Christophe Charbonnel (né en 1967), sculpteur français contemporain ;
 Corinne Charbonnel (née en 1965), astrophysicienne française ;
 Jean Baptiste Charbonnel (fl. 1908-1920), abbé, vicaire à Massiac (Cantal) et botaniste ;
 Jean Charbonnel (1927-2014), homme politique français ;
 Joseph Claude Marie Charbonnel (1775-1846), Comte de Salès et de l'Empire, général de division (lieutenant-général) dans l'artillerie ;
 Laurent Charbonnel (né en 1968), pilote de moto français ;
 Paul Antoine Charbonnel (1846-1916), de son nom d'artiste Baduel, peintre français ;
 Raoul Charbonnel (1872-1946), journaliste, dramaturge et librettiste français ;
 Victor Charbonnel (1860-1926), prêtre, puis directeur de La Raison.

Toponyme 
 La pointe de Charbonnel () : point culminant des Alpes grées, en Savoie.
La rue Charbonnel, dans le 13ème arrondissement de Paris, nommée en référence au propriétaire du terrain sur lequel la rue a été creusée

Homonymie